DSLM steht für:
 Digital Single Lens Mirrorless, Typ einer spiegellosen Systemdigitalkamera, siehe Systemkamera #Digitale Systemkameras
 Digital scanned laser (light-)sheet (fluorescence) microscopy, Typ einer Fluoreszenzmikroskopiereinrichtung

Abkürzung